Sile (rivier) - rivier in Italië
 Şile - district in Turkije
 Síle de Valera - voormalig Iers politicus en minister